Carlos Cunha (ator) —  ator português
 Carlos Cunha (escritor) —  escritor brasileiro
 Carlos Cunha (piloto) — automobilista brasileiro
 Carlos Cunha Filho — ator brasileiro

Desambiguações de antropônimos